Laimella är ett släkte av rundmaskar. Laimella ingår i familjen Comesomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Laimella